A Sausage Borlai Gergő dobos második nagylemeze, amely 2004-ben jelent meg.

Számlista

Közreműködők 
 Borlai Gergő – dob
 Lukács Péter – gitár, producer
 Winand Gábor – ének
 Jamie Winchester – gitár
 Fekete Kovács Kornél – trombita
 Zana Zoltán
 Borbély Mihály – szaxofon

Külső hivatkozások 
 Borlai Gergő hivatalos oldala

2004 nagylemezei